Markersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 in Sachsen
 Markersdorf (Sachsen), eine Gemeinde im Landkreis Görlitz
 Chemnitz-Markersdorf, ein Stadtteil der Stadt Chemnitz
 Markersdorf (Claußnitz) (auch: Markersdorf b. Burgstädt), ein Ortsteil der Gemeinde Claußnitz im Landkreis Mittelsachsen
 Markersdorf (Penig), ein Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen
 in Thüringen
 Markersdorf (Berga), ein Ortsteil der Stadt Berga/Elster im Landkreis Greiz
 Markersdorf (Hundhaupten), ein Ortsteil der Gemeinde Hundhaupten im Landkreis Greiz 
 Markersdorf (Rudolstadt), eine Wüstung auf dem heutigen Gemeindegebiet von Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

in Österreich:
 Markersdorf an der Pielach, ein Ortsteil von Markersdorf-Haindorf in Niederösterreich
 Markersdorf (Gemeinde Neulengbach), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Markersdorf (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

in Polen:
 Markocice, ein Ortsteil in der Gemeinde Bogatynia in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Markowice (Głuchołazy), Ort der Gemeinde Głuchołazy, Polen

in Tschechien:
 Markvartice u Děčína, eine Gemeinde im Okres Děčín
 Markvartovice, Gemeinde im Okres Opava
 Hradečná (Nová Hradečná), eine Ortslage von Nová Hradečná im Okres Olomouc
 Leskovec (Březová), Ortsteil von Březová, Okres Opava